Натуральне число 1418
 1418 рік до нашої ери
 1418 рік нашої ери